Rendle ist der Familienname von:
 Alfred Barton Rendle (1865–1938), britischer Botaniker
 Bernd Rendle (* 1941), deutscher Politiker (CDU)
 Sharon Rendle (* 1966), britische Judoka